Narcy puede referirse a: 

 Narcy, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Narcy, comuna francesa situada en Nièvre.